Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Gütschow – niemiecki przedsiębiorca i kolekcjoner
 Torsten Gütschow – niemiecki piłkarz